Бжостовський Ігор Євгенович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бжостовський Казимир (1882—1927) — староста Володимирського повіту, президент м. Ковеля.
 Костянтин Бжостовський (1644—1722) — великолитовський релігійний діяч. Єпископ Смоленський (1685—1687) та Віленський (1687—1722).
 Михаїл Єроним Бжостовський (1762—1806) — староста мінський, останній чашник великий литовський (з 1794), маршалок Завилейського повіту (1795), предводитель дворянства Виленської губернії (1801—1805).
 Павло Ксаверій Бжостовський (1739—1827) — канонік віленський (1755—1773), писар великий литовський (1762—1774) і референдар духовний великий литовський (1774—1787), архідиякон віленський (з 1823).
 Станіслав Бжостовський (1733—1769) — полковник військ польських, шеф полку великої булави ВКЛ, воевода інфлянтський (лівонський) (з 1767), староста бистрицький, радошковицький, пропошецький, маршалок литовський Радомської конфедерації.
 Ципріян Бжостовський (1612—1688) — воєвода Троцький (1684), каштелян Троцький (1681), писар великий литовський (1657—1672), референдар литовський (1650—1681).
Польські прізвища